

Patronyme 

 Adam Savage (1967-), animateur de l'émission américaine MythBusters ;
 Angie Savage (1981-), actrice pornographique américaine ;
 Ann Savage (1921-2008), actrice américaine ;
 Augusta Savage (1892-1962), sculptrice afro-américaine ;
 Augustus Alexander Savage (1925-2015), homme politique américain ;
 Booth Savage (1948-), acteur et producteur canadien ;
 Brian Savage (1971-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Caressa Savage (1966-), actrice pornographique américaine ;
 Carlos Savage (1919-2000), monteur mexicain de l'image et du son pour le cinéma ;
 Conway Savage (1960-2018), claviériste australien ;
 Demba Savage (1988-), footballeur gambien ;
 Dominic Savage (1962-), réalisateur et acteur britannique ;
 Edith Savage-Jennings (1924-2017), figure américaine de la défense des droits civiques ;
 Edna Savage (1936-2000), chanteuse britannique ;
 Fred Savage (1976-), acteur américain de télévision ;
 Gus Savage (1925-2015), homme politique américain ;
 Herschel Savage (1952-), réalisateur, producteur et acteur porno américain ;
 Jay Mathers Savage (1928-), herpétologiste américain ;
 
 Jon Savage (1953-), journaliste rock britannique ;
 Joseph Savage (1879-1956), patineur artistique américain ;
 Leonard Savage (1917-1971), mathématicien et statisticien américain ;
 Michael Joseph Savage (1872–1940), homme politique néo-zélandais ;
 
 Paul Savage (1947-), curleur canadien ;
 Randy Savage (1952-2011), catcheur américain ;
 Réginald Savage (1970-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Richard Savage (vers 1697–1743), poète anglais ;
 Rick Savage (1960-), bassiste anglais ;
 Robbie Savage (1974-), footballeur gallois ;
 Sam Savage (1940-2019), écrivain américain ;
 Stephanie Savage (1969-), productrice et scénariste canadienne ;
 Stephen Savage (1875-1941), traducteur maori ;
 Tracie Savage (1962-), actrice américaine ;
  
 Thomas Staughton Savage (1804-1880), médecin et missionnaire protestant américain ;
 Vivien Savage (1955-), chanteur français.

Culture 
 Savage, nom de scène du chanteur Roberto Zanetti ;

 Doc Savage, personnage de fiction ;
 Savage Garden, groupe pop rock australien ;
 Savage, titre d'un album de Trust ;
 Savage, titre d'un album de Eurythmics sorti en 1987 ;
 Savage, titre pour le film Blood Money de John Sheppird réalisé en 1996 ;
 Savage (film, 2018) ;
 Savage, jeu vidéo d'action publié en 1988 par Firebird Software ;
 Savage, entreprise américaine fabriquant des fusils ;
 Savage, chanson de Megan Thee Stallion sortie en 2020 ;
 Savage, film américain de 2022.

Toponyme 

 des localités des États-Unis :
 Savage, dans le Minnesota,
 Savage, dans le Maryland ;
 Savage, rivière dans le Maryland ;
 Savage, ancien nom du pays insulaire de Nioué.
 Savage, un cratère à la surface de Mercure.

Divers 
 Les pistolets Savage sont des armes de poings de police et défenses américaines ;
 North American A-2 Savage, un avion d'attaque au sol américain.

Articles connexes 
  ;
 .

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais